Die Badminton-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Zeit vom 23. bis 29. August 2010 in Paris, Frankreich statt. Die Auslosung der Raster erfolgte am 9. August 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Ma Jin / Wang Xiaoli
  Du Jing / Yu Yang
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Cheng Shu / Zhao Yunlei
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Ha Jung-eun / Kim Min-Jung
  Pan Pan / Tian Qing
  Yoo Hyun-young / Jung Kyung-eun
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei
  Valeria Sorokina / Nina Vislova
  Savitree Amitrapai / Vacharaporn Munkit
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010 Damendoppel
Weltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010/Damendoppel
Weltmeisterschaft 2010